Horná Lehota ist der Name folgender Orte:

 Horná Lehota (Dolný Kubín), Ortschaft im slowakischen Okres Dolný Kubín
 Horná Lehota (Brezno), Ortschaft im slowakischen Okres Brezno